A Copa Davis de 1963 foi a 52ª edição do mais importante torneio do tênis masculino de seleções. Participaram da competição 44 equipes, sendo 28 na Zona Europeia, 7 na Zona Americana e 9 na Zona do Leste.

Os Estados Unidos derrotaram a Venezuela na final da Zona Americana, o Reino Unido bateu a Suécia na final da Zona Europeia e a Índia derrotou o Japão na final da Zona do Leste. A atual campeã Austrália foi derrotada pelos Estados Unidos no Desafio Final. A final foi disputada no Memorial Drive Tennis Centre em Adelaide, Austrália, de 26 a 28 de dezembro.

Zona Americana

Zona do Leste (Oriental)

Zona Europeia

Interzonal

Desafio Final

Fonte
 

1963
1963 no tênis